Praticolella jejuna är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1821.  Praticolella jejuna ingår i släktet Praticolella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
jejuna